Амфи́артро́з или Туго́й суста́в (, от  — «двоякий» и  — сустав) — этот термин объединяет ряд полуподвижных сочленений с различной формой суставных поверхностей с короткой, туго натянутой суставной капсулой и очень крепким нерастягивающимся вспомогательным связочным аппаратом (например, Крестцово-подвздошный сустав, межпозвоночный сустав).

См. также 
 Сустав

Примечания

Ссылки 

Суставы